

Geografia

Spagna 
 Santa Susanna – comune della provincia di Barcellona

Stati Uniti 
Santa Susana – comune statunitense
 Santa Susana Mountains – catena montuosa della California 
 Santa Susana Pass – passo di montagna nel sud della California

Altro 
 Santa Susanna – martire del III secolo a Roma
 Santa Susanna – statua in marmo realizzata da François Duquesnoy fra il 1629 e il 1633
 Santa Susanna – titolo cardinalizio
 Chiesa di Santa Susanna – chiesa di Roma
 Santa Susana Field Laboratory – complesso industriale